Bodola Lajos (1825–1897) bányamérnök, vízépítő mérnök, utazó
Bodola Lajos (1859–1936) geodéta, az MTA tagja